Протасьево — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области России, входит в состав муниципального образования «Посёлок Золотково».

География 
Деревня расположена в 21 км на север от центра поселения посёлка Золотково и в 39 км на восток от Гусь-Хрустального.

История 
Деревня впервые упоминается в окладных книгах Рязанской епархии за 1676 год в составе Польновского прихода, в ней было 5 дворов помещиковых.

В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Заколпской волости Меленковского уезда, с 1926 года — в составе Бутылицкой волости Муромского уезда. В 1859 году в деревне числилось 17 дворов, в 1905 году — 25 дворов, в 1926 году — 36 дворов.

С 1929 года деревня являлась центром Протасьевского сельсовета Гусь-Хрустального района, с 1940 года — в составе Лесниковского сельсовета, с 1960 года — центр Протасьевского сельсовета, с 1977 года — в составе Лесниковского сельсовета, с 2005 года — в составе муниципального образования «Посёлок Золотково».

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Гусь-Хрустального района